Willingen Five 2018 – pierwsza edycja turnieju Willingen Five, odbywająca się w dniach 2–4 lutego 2018 na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Do klasyfikacji generalnej turnieju zaliczano wyniki wszystkich 4 serii konkursowych oraz piątkowych kwalifikacji.

Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Willingen Five są takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Impreza rozpoczęła się w piątek 2 lutego 2018 kwalifikacjami do obu konkursów indywidualnych. W sobotę 3 lutego odbył się pierwszy konkurs indywidualny, natomiast w niedzielę 4 lutego zawodnicy wystąpili w finałowym konkursie indywidualnym.

Zwycięzcą turnieju został Polak Kamil Stoch, drugie miejsce zajął Norweg Johann André Forfang, natomiast na trzecim sklasyfikowany został Norweg Daniel-André Tande.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen był Volkmar Hirsch oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Fredi Zarucchi, a jego asystentem – Sašo Komovec. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Ueli Forrer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 w Niemczech
Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2018